Zawody w lekkoatletyce na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej 2019 w New Clark City rozegrane zostały pomiędzy 6 a 10 grudnia na stadionie New Clark City Athletics Stadium.

Program 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Rezultaty 
Źródło: Athletic Association of Thailand.

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Przypisy 

2019 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Filipinach
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej 2019